Санта-Исабель () — распространённый топоним, в честь нескольких причисленных к лику святых: Праведная Елизавета, Святая Елизавета Венгерская, Святая Изабелла Португальская, Святая Изабелла Французская.

 Санта-Исабель — один из Соломоновых островов.
 Санта-Исабель — устаревшее название города Малабо.
 Санта-Исабель — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа;
 Санта-Исабель — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Санта-Исабель — посёлок в Мексике, штат Агуаскальентес.
 Санта-Исабель — посёлок в Мексике, штат Наярит, муниципалитет Ауакатлан, с населением 1174 человека.
 Санта-Исабель — озеро, расположенное в национальном парке Лос-Невадос, департамент Рисаральда, Колумбия.
 Санта-Исабель — вулкан в Колумбии.
 Санта Исабель де Унгрия ин Коломарес — часовня, посвящённая Святой Елизавете Венгерской